Delmar kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Delmar (Delaware)
Delmar (Iowa)
Delmar (Maryland)
Delmar (New York)